Höhenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Höhenberg, Köln – stadsdel i Köln, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln,

Österrike 

 Höhenberg (berg i Österrike, Niederösterreich), Politischer Bezirk Lilienfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar